Чаплино — деревня в Калязинском районе Тверской области, входит в состав Алфёровского сельского поселения.

География 
Деревня находится на левом берегу реки Жабня, с юга примыкает к райцентру городу Калязин.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня являлась центром Степановской волости Калязинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Чаплинского сельсовета Калязинского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Алфёровского сельского округа, с 2005 года — в составе Алфёровского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Калязинского района